Микита:

Фамилия 
 Микита, Андрей Иштванович (род. 1959) — советский и российский композитор.
 Микита, Владимир Васильевич (род. 1931) — советский живописец.
 Микита, Виктор Фёдорович (род. 1979) — украинский государственный деятель.
 Микита, Стэн (1940—2018) — канадский хоккеист.

Имя 
 Никита
 Никита Будка (Микита Будка)
 Лис Микита

Топоним 
 Микита — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.

См. также 
 Микита-Ель
 Микитка